R9 steht für:
 R9, Allersberg-Express zwischen Nürnberg und Allersberg (Rothsee)
 R9, Modellbezeichnung für Grafikkarten der AMD-Radeon-R200-Serie
 R9, Ring 9, belgischer Autobahnring um Charleroi
 R9, Rýchlostná cesta R9, slowakische Schnellstraße
 R9 Regionales Fernsehen Österreich, Fernsehvermarkter und Fernsehsender
 Hessischer Radfernweg R9, einer von neun Radfernwegen in Hessen
 ISO R9, Standard für die Transliteration von kyrillischen Buchstaben, siehe ISO 9
 Leica R9, Spiegelreflexkamera, siehe Leica R #R9
 Renault R9, PKW-Modell, siehe Renault 9/11
 TAF Linhas Aéreas, brasilianische Fluggesellschaft, laut IATA-Code

Siehe auch:
 R09

R9